
Termin -{R52}- ima više značenja.

 R-oznake, R52: Štetno za vodene organizme
 R52 put (Južna Afrika), autoput